Der Canella Challenger 2010 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Mai 2010 in Biella stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 135 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 131 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Biella